Tęcza Biskupiec – polski klub piłkarski z siedzibą w Biskupcu, założony w 1946. W sezonie 2021/2022 występuje w Klasie Okręgowej, grupie "Warmińsko-Mazurska 1". Obecnym trenerem jest Wojciech Jałoszewski.

Nazwy klubu 
 1946 – Spółdzielczy Klub Sportowy Tęcza Biskupiec
 1972 – Ludowy Klub Sportowy Zjednoczenie Biskupiec
 1982 – Międzyzakładowy Klub Sportowy Tęcza Biskupiec
 Biskupiecki Klub Sportowy Tęcza Biskupiec

Sukcesy 
 Wicemistrzostwo IV ligi 1996/97
 Wicemistrzostwo Ligi okręgowej (grupa warmińsko-mazurska I) 2001/02
 Wicemistrzostwo Klasy okręgowej (grupa warmińsko-mazurska) 2014/15

Sezon po sezonie

Stadion 
Klub mecze rozgrywa na Stadionie Miejskim, który się mieści przy ul. Wiosennej 1A w Biskupcu.

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946
Biskupiec